Quebrada Seca, littéralement « ravin sec » ou « gorge sèche » en espagnol, peut désigner :

Toponymes

Quebrada Seca : un cours d'eau de la ville de Bucaramanga dans le département de Santander ;
 Quebrada Seca : une vallée de la municipalité de Honda dans le département de Tolima.

Quebrada Seca : une gorge de la province d'Utcubamba dans le département d'Amazonas connue pour ses fossiles de dinosaures.

Quebrada Seca : capitale de la paroisse civile d'Alfredo Arvelo Larriva de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 Quebrada Seca : localité de Naiguatá de la paroisse civile de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira ;
 Quebrada Seca : localité de la paroisse civile de Cuara de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 Quebrada Seca : localité de la paroisse civile de San Francisco de Yare de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme